Post – anglicyzm (nadawać, wysyłać pocztą); komentarz, głos w dyskusji – wiadomość, informacja wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie wypowiedź. Może to być pierwsza wiadomość w nowym wątku, wyznaczająca kierunek dyskusji, bądź też będąca odpowiedzią na inny. Obok posta widoczna jest zawsze nazwa użytkownika internetowego, który ją napisał, zazwyczaj także informacje o nim oraz data i godzina napisania.

W serwisie społecznościowym Facebook postem określany jest typ aktywności stanowiący samodzielny wpis osoby lub strony, umieszczony na profilu osobistym, w grupie lub na stronie. Zawierać może informację w formie tekstu, ale także grafikę, film, bądź link do strony zewnętrznej. Post może być przedmiotem interakcji innych użytkowników, takich jak polubienia, komentarze pod postem, udostępnienia. Odpowiednikiem postu w serwisie Twitter jest "Tweet".

Społeczność internetowa
Żargon informatyczny
Komunikacja